A Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico) é o instituto da UFRGS que abriga os cursos de Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Comunicação Social: Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade & Propaganda. Também oferece cursos de mestrado e doutorado dentro da linha de pesquisa em Comunicação e Informação. As instalações da Fabico localizam-se no prédio de mesmo nome, no Campus Saúde da Universidade, no bairro Santana, em Porto Alegre. A FABICO abriga atualmente 1.152 alunos, 67 professores e 28 funcionários, que, além das atividades de ensino, desenvolvem projetos de pesquisa e extensão.

História

Cronologia
1947 - Implantação do curso de Biblioteconomia.
1952 - Implantação do curso de Comunicação Social.
1970 - Inauguração do prédio da Fabico.
1984 - Mudança do currículo do curso de Comunicação Social.
1995 - Implantação do Programa de Pós Graduação em Comunicação e Informação - PPGCOM
1999 - Criação do curso de Arquivologia.
2000 - Mudança do currículo do curso de Biblioteconomia.
2001 - Introdução de Doutorado no PPGCOM
2006/2007 - Reformas na estrutura do prédio.
2008 - Implantação do curso de Museologia.
2009 - Reestruturação do currículo do curso de Comunicação Social.
2013 - Ministério da Educação homologa novas diretrizes para os cursos de Jornalismo e Relações Públicas.
2017 - Implementação dos novos currículos de Jornalismo e de Relações Públicas

Mudança de campus
A habilitação em Jornalismo é a mais antiga do curso de Comunicação Social da UFRGS. Antes da existência do prédio da FABICO, a mesma estava atrelada ao curso de Filosofia, no Campus Centro. Na época em que foram criadas as demais habilitações, e aproveitando o prédio recém-construído, a sede da faculdade de Comunicação foi transferida para Rua Ramiro Barcelos. 2705 - Santana, Porto Alegre - RS. Muitas pessoas encaram o fato como uma manobra do regime militar da época para fragmentar a militância estudantil de oposição, já que o curso de Jornalismo era tido como um "foco de subversão".

Estrutura

O prédio da Fabico constitui-se de cinco pavimentos, contendo diversas salas de aula, laboratórios, centros de convivência para os alunos, uma biblioteca e dois auditórios.

O terceiro andar e a fachada foram reformados em 2006. A gráfica da Ufrgs (que funcionava no segundo andar), mudou-se para o prédio do RU no outro lado da rua também em 2006. O segundo andar do prédio foi reformado em 2007. Atualmente, além de salas de aula e os laboratórios de Informática dos cursos, o segundo andar também abriga os programas de pós-graduação da Faculdade. Os demais pavimentos do edifício continuam com a mesma estrutura básica dos anos setenta, quando o prédio estava estruturado para receber a gráfica, que ocupava a maior parte do espaço.

Administração

Direção 
Karla Maria Müller

Vice-Direção 
Ilza Maria Tourinho Girardi

Gerência Administrativa 
Maria Berenice Lopes

Chefia do Departamento de Ciências da Informação 
Samile Andréa de Souza Vanz

Chefia do Departamento de Comunicação 
Virginia Pradelina da Silveira Fonseca

Coordenação da Comissão de Extensão 
Ana Maria Dalla Zen

Coordenação da Comissão de Pesquisa 
Luciana Pelin Mielniczuk

Coordenação da Comissão de Graduação em Arquivologia 
Valéria Raquel Bertotti

Coordenação da Comissão de Graduação em Biblioteconomia 
Rita do Carmo Ferreira Laipelt

Coordenação da Comissão de Graduação em Comunicação 
Maria Berenice da Costa Machado

Coordenação da Comissão de Graduação em Jornalismo 
Sean Aquere Hagen

Coordenação da Comissão de Graduação em Museologia 
Zita Rosane Possamai

Coordenação da Comissão de Graduação em Publicidade e Propaganda 
Mariângela Machado Toaldo

Coordenação da Comissão de Graduação em Relações Públicas 

Mônica Pieniz

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em  Comunicação e Informação 
Rudimar Baldissera

Bibliotecária Chefe 
Miriam Moema Loss

Biblioteca
A biblioteca iniciou seu funcionamento em 29 de setembro de 1959. Naquela época, a faculdade era denominada Escola de Biblioteconomia e Documentação e o acervo da biblioteca era parte da Biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas. 

Apenas em 1970 a biblioteca passa a abrigar os cursos de de Biblioteconomia e Comunicação. Seu acervo recebe então obras da Biblioteconomia, vindas da Faculdade de Ciências Econômicas, e obras de Comunicação, vindas da Biblioteca da então Faculdade de Filosofia.

Instalada no 4º andar do prédio da Fabico desde 1972, a Biblioteca da Fabico tem um acervo composto por 29.136 exemplares de livros (16.400 títulos), 760 teses e dissertações impressas, 5.206 documentos eletrônicos e 4.146 CD-ROMs, DVDs e folhetos. Além das pesquisas em livros, a biblioteca também disponibiliza computadores para consulta à internet e espaços de estudos. Em 2016 foi criada uma nova sala de estudos através da ligação da área da biblioteca com a sala 408.

Desde 2006, a biblioteca adota uma linha de trabalho voltada para a Conservação Preventiva, ou seja, todos os materiais impressos que são incorporados ao acervo passam pelo Setor de Conservação e Restauração. Lá, são preparados para resistir ao uso contínuo e permanecer mais tempo sem sofrer intervenções em sua estrutura física. O acervo danificado pelo uso é continuamente avaliado e recolhido ao setor para ser recondicionado.

Acervo:
Tipos de material: livros, periódicos, folhetos, teses, dissertações, trabalhos de conclusões de curso, fitas de vídeo, CD-ROMs e DVDs. 
Assuntos predominantes: Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Comunicação, Publicidade, Relações Públicas, Jornalismo, Fotografia, Cinema, TV, Rádio, Metodologia da Pesquisa. 
 
Publicações:
Sumários Correntes em Ciências da Informação e Sumários Correntes em Comunicação 
 
Serviços:
Consulta local
Empréstimo
Referência
Treinamento de usuário 
Pesquisa 
Orientação na elaboração de trabalhos acadêmicos

Núcleos, estúdios e laboratórios

Centro Integrado de Comunicação - CICOM 
O CICOM é um projeto que visa a interação de diversas áreas para um melhor desempenho da Comunicação Integrada da Universidade, promovendo o desenvolvimento da produção acadêmica e estimulando o ensino, a pesquisa e a extensão. O Centro Integrado de Comunicação é formado por grupos de trabalho da Gráfica da UFRGS e da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação que atuam de forma integrada na Sala 108 do prédio da FABICO.

Gráfica da UFRGS - Setor de Atendimento 
Responsável: Joseane Ranzolin

Caixola 
Caixola é o Clube de Criação da Fabico, um projeto de extensão criado em 2007 por iniciativa de alunos e professores do curso de Publicidade e Propaganda. O projeto tem   por objetivo oferecer espaço e oportunidade para os estudantes integrarem teoria e prática, solucionando problemas de comunicação mercadológica de maneira estratégica e criativa. Seguindo o fluxo e as rotinas de uma agência experimental, os bolsistas do Caixola vivenciam a profissão, treinam e aperfeiçoam as técnicas de pesquisa, planejamento, criação e produção em diversas plataformas e mídias, através de briefings e clientes reais, e se preparam para enfrentar o mercado de trabalho - com seus portfólios em mãos.

Coordenação: Adriana Coelho Borges Kowarick

Coordenação Adjunta: Flávia Pithan

Núcleo de Criação e Editoração 
O Núcleo tem por objetivo atender demandas da comunidade universitária. São criados materiais gráficos diversos como: Folderes, Cartazes, Capas de Livros e Revistas, Panfletos, Cartões, entre outros. Oferecemos, de forma personalizada, a criação de identidades visuais, para todas as áreas da Universidade. O setor de editoração dá um importante apoio à diagramação de trabalhos acadêmicos, livros, apostilas, revistas, manuais, entre outros. A equipe é formada por servidores técnico-administrativos e alunos (bolsistas) das áreas de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo, Design, entre outras.

Agerp 
A AGERP – Agência Experimental de Relações Públicas tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento de atividades práticas em um ambiente próximo ao que o estudante encontrará no mercado. Os alunos planejam, executam, acompanham e avaliam planos, programas, projetos e atividades diversas relacionadas à Comunicação Organizacional, em apoio a iniciativas da FABICO, da UFRGS e de outras instituições. Criada em 1986 a AGERP abriga Projetos de Extensão e monitorias tendo suas atividades operacionalizadas por servidores e alunos bolsistas.

Coordenação: Enoí Dagô Liedke

Coordenação adjunta: Helenice Carvalho

Núcleo de Comunicação na Web 
Administração do site e do Facebook da Fabico e apoio para sites em Plone demandados aos núcleos do Cicom.

Núcleo de Revisão 
Revisão de livros e periódicos da UFRGS, bem como de materiais institucionais em geral (cartazes, fôlderes etc.). Formado por profissionais capacitados, o Núcleo conta ainda com bolsistas do curso de Letras, constituindo um raro espaço para a prática da revisão de textos na Universidade.

Revisor de Texto: Felipe Raskin Cardon

Revisora de Texto: Ana Santos

Comunicação e Cinema  
Comunicação e Práticas Culturais 
Informação, Tecnologias e Práticas Sociais - INFOTEC 
Estúdio de Áudio 
Laboratório de Conservação e Restauro

Laboratório de Edição, Cultura e Design - LEAD 
O LEAD foi criado em 1991 com o objetivo de desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão. Até 2012 era denominado Laboratório Eletrônico de Arte & Design, e desde então denomina-se Laboratório de Edição, Cultura e Design. O núcleo é um espaço onde os alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas da FABICO podem ampliar sua formação profissional dentro dos eixos formativos fundamentais da UFRGS. Em março de 2017 localiza-se no segundo andar do prédio da FABICO, no Campus Saúde da UFRGS.

Laboratórios de Informática 
A Fabico disponibiliza o Laboratório de Informática da Comunicação - LICO (sala 209) e o Laboratório de Informática da Biblioteconomia e Arquivologia - LIBIA (sala 211), com 20 e 21 computadores, respectivamente, para uso individual dos alunos, e um computador para uso do professor, sendo este com conexão simultânea com o projetor multimídia e um monitor de acompanhamento. Também, no LIBIA há 3 computadores com acessibilidade. Os laboratórios funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 21h. Os usuários dos Laboratórios de Informática contam com o serviço de reprografia na Sala 216 (Sala de Impressão), a qual está equipada com uma impressora colorida A4, uma impressora colorida A3 e uma impressora multifuncional (impressora, copiadora e digitalizadora) A4.
Laboratório de Interação Mediada por Computador 
Núcleo de Educação a Distância - ECHOS

ECHOS 

O Echos é um Núcleo de Educação à Distância pertence à Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS.
O Echos foi criado em 2000 para atender às necessidades em EAD nas disciplinas do curso de Biblioteconomia da FABICO.

Projetos em EAD:
 Comportamento de busca e uso de informação de uma comunidade científica: implicações para a elaboração de objetos de aprendizagem (Edital 2004/04).
 Design de objetos de aprendizagem para busca, recuperação e uso de informações científicas e tecnológica na pesquisa acadêmica (Edital 2005/05)

Objetos de Aprendizagem (OAs):
Elaboração de Referências:
Auxilia na elaboração das referências a partir das diretrizes que constam na NBR 6023

Aplicação de Critérios de Seleção de Informação na Web
Habilita os alunos na aplicação dos critérios de seleção da informação recuperada na Web.

Núcleo de Ensino e Produção de Vídeo - NEPTV 
Assessora professores e alunos da FABICO nas atividades de captação e edição de imagens. O núcleo possui coordenador, técnicos especializados e bolsistas que oferecem a todo momento suporte de gravação, edição e pós-produção, permitindo o desenvolvimento de trabalhos audiovisuais, jornalísticos, publicitários e ficcionais em diversos formatos. O núcleo também é responsável pelo programa Caderno 2, veiculado na UNITV - canal 15 da NET.

Núcleo Experimental de Relações Públicas 
Busca oferecer aos alunos do curso de Relações Públicas experiências práticas na área através de projetos e atividades acadêmicas.

Coordenadora: Karla Maria Müller

Local: Sala 512 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação

Núcleo de Fotografia 
O Núcleo de Fotografia da FABICO/UFRGS é um projeto de pesquisa e extensão criado, desenvolvido e coordenado desde fevereiro de 1992 pelo fotógrafo e consultor em fotografia Mario Bitt-Monteiro que, além de possuir seus próprios projetos de pesquisa e extensão em fotografia, também oportuniza, coordena e orienta, projetos individuais (autorais) em fotografia. O projeto trabalha tanto nas linhas analógicas, quanto digitais, dentro do cronograma das atividades referentes ao GEF (Grupo Experimental de Fotografia). O Projeto Núcleo de Fotografia exercita, experimenta, produz e aplica o conhecimento proveniente das atividades e pesquisas em fotografia, realizadas nos níveis teóricos para o desenvolvimento e oferecimento de cursos, oficinas e seminários de extensão universitária, que promovem a iniciação, o aprimoramento e a qualificação em fotografia, tanto para públicos acadêmicos da UFRGS, quanto para diversos públicos da comunidade brasileira em geral.

Grupo Experimental de Fotografia 
O Grupo Experimental de Fotografia (GEF) é um laboratório experimental, extracurricular com abrangência multidisciplinar no qual o aluno ou o professor da UFRGS, de qualquer setor, inicia-se para desenvolver a área da fotografia no seu estágio pleno, ou seja, ela sendo o objeto principal de estudo, e não somente em suas formas de aplicação e desenvolvimento para as outras áreas do conhecimento. Por ser uma atividade de extensão gratuita, o GEF realiza seleções de alunos que se interessam e que já tenham minimamente conhecimentos em fotografia para fazer ingresso. O Grupo oferece os materiais utilizados nas aulas, como filmes, papéis fotográficos, entre outros, fazendo com que os alunos invistam apenas nos gastos de viagens e saídas de campo.

Nesse laboratório visa-se desenvolver e aprimorar o sentido da autoria e crítica através de trabalhos com imagens graficamente expostas, por meio de estudos, exercícios e incursões em fotografia pura/teórica e experimental aplicada. Além disso, o GEF realiza também atividades práticas, tanto em campo quanto em laboratório, com a utilização das linguagens preto e branco e cor em fotografia analógica, como também nos universos da imagem digital.

Cada GEF tem uma duração média em torno de dois semestres, sendo que no fim deste período o aluno terá um projeto de sua autoria em fotografia, sendo publicado no website do Núcleo e participa de uma exposição fotográfica coletiva.

Programa de Pós Graduação em Comunicação e Informação 
O PPGCOM/UFRGS iniciou como Mestrado em 1995 e em 2001 foi consolidado com a implantação do Doutorado, sendo estes níveis independentes e conclusivos para obtenção dos títulos de Mestre e Doutor em Comunicação e Informação.

Programa de Pós Graduação em Museologia e Patrimônio 
Em 2015, um grupo de professores do Curso de Museologia iniciou a discussão e os estudos necessários para elaborar o projeto de criação do Programa de Pós Graduação em Museologia e Patrimônio, e após tramitar na UFRGS e junto à CAPES, é aprovado em janeiro de 2017. O PPGMusPa surgiu com a missão de produzir conhecimento no âmbito da Museologia e do Patrimônio, e por meio das linhas de pesquisa de Cultura e Patrimônio; e Museus, Museologia e Coleções; tem por objetivo formar profissionais em nível avançado para atuar nas universidades, institutos,órgãos estatais, museus, entre outros com papel de liderança e pró atividade na preservação, investigação e gestão do patrimônio integral nas suas dimensões culturais e ambientais, capazes de promover ações de salvaguarda, pesquisa, comunicação e apropriação dos bens culturais (referências materiais e imateriais) com vistas à transformação social e à construção da cidadania.

Núcleo de Comunicação Comunitária - NUCC 
O Núcleo de Comunicação Comunitária surgiu em 2010 através de uma oficina da Semana Acadêmica da Comunicação da UFRGS sobre comunicação alternativa, popular e comunitária. Foi montada uma rádio comunitária que funcionou durante aquela semana na FABICO. O projeto foi mantido pelos próprios estudantes que a alimentaram com conteúdos, músicas e informações sobre as palestras e eventos que estavam ocorrendo durante a Semana Acadêmica. No ano seguinte, foi proposto à gestão do Diretório Acadêmico da Comunicação (DACOM) a criação de um núcleo que debatesse a comunicação a partir de uma nova visão. A proposta foi aceita pela professora Dra. Ilza Girardi, atual coordenadora do núcleo. O projeto agrega voluntários, colaboradores e parceiros, buscando discutir a democratização da comunicação, a educomunicação, e a comunicação comunitária. O objetivo do núcleo é fazer a troca de experiências e saberes populares com os da comunidade acadêmica.

Centros de Convivência e Associações 
A Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação possui dois centros acadêmicos. Antigamente havia apenas um, o Dabico.

Cabam 
O Centro Acadêmico da Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, denominado CABAM, é uma ssociação estudantil, constituído para fins de representação dos acadêmicos dos cursos de graduação de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia da UFRGS. O CABAM trabalha pela melhoria das condições de ensino e de convivência entre seus representados, destinando os recursos arrecadados pela entidade para estes fins; promove a integração dos estudantes entre si e com a sociedade em geral na busca do convívio social e da realização profissional; estimula a organização dos estudantes para que ajam perante a Universidade, visando a sua formação acadêmica; fomenta meios de contribuir com a formação do acadêmico enquanto cidadão e futuro profissional, promovendo atividades para os estudantes em conjunto com outras entidades; colabora com órgãos públicos e com a Universidade, quando estes exercem atribuições de interesse dos estudantes, como atividades culturais e de cunho social, bem como as organizações não-governamentais que busquem a melhoria das condições de vida da sociedade; defende a independência e autonomia da representação estudantil; dirige o trabalho coletivo na busca das reivindicações junto a Universidade, assim como aos órgãos públicos quando for o caso; promove assistência nos mais diversos serviços de forma direta e labora com convênios conforme o interesse dos associados e a disponibilidade financeira do Centro Acadêmico; desencoraja quaisquer discriminações entre estudantes por questões ideológicas, político-partidárias, religiosas, raciais, de gênero, de orientação sexual, ou acadêmicas.

O CABAM presta serviços de atendimento aos alunos em todos os turnos, confecciona para todos os alunos da UFRGS a Passagem Livre Estudantil, confecciona para os seus associados o Passaporte TRI Estudantil. Para melhor comunicação com seu público alvo, o centro acadêmico mantém um site com informações pertinentes ao curso e à Fabico, grupo e página no facebook e o twitter. Promove o CABAMANGUAÇA, que são festas para promover a integração entre os alunos.

Atlética da Fabico 
A Associação Atlética Acadêmica da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, fundada em 6 de fevereiro de 2015, é o órgão de promoção desportiva da FABICO - UFRGS, de caráter apartidário, e é constituída sob a forma de associação civil sem fins lucrativos. Sigla: AAAF.

A AAAF promove e difunde a prática desportiva entre os alunos da comunicação e informação, proporcionando os meios necessários, representa a FABICO no desporto universitário e comunitário, promove competições e intercâmbio com entidades congêneres em âmbito regional, nacional e internacional, e colabora com o desenvolvimento do esporte universitário.

Dacom 
O Diretório Acadêmico da Comunicação reúne os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas.

O DACOM um diretório acadêmico historicamente ligado às militâncias dos grupos que representa - os estudantes de comunicação da UFRGS -, fazendo esse papel através de debates e posterior posicionamento sobre essas pautas. Algumas dessas pautas são: a luta pela diversidade contra a intolerância racial, de classes, e a LGBTfobia, as políticas de cotas, o aumento da passagem do transporte urbano, o funcionamento dos restaurantes universitários, o sucateamento do sistema educacional, entre outras.

O DACOM promove anualmente a Semana da Diversidade Sexual e de Gênero, uma iniciativa proposta inteiramente por estudantes da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFRGS, com o apoio do diretório. A Semana da Diversidade irá para sua quinta edição em 2017.

O diretório passou por várias gestões, compostas por diferentes grupos organizados de estudantes. Atualmente, a gestão é apartidária.

A comunicação acontece através de sua fanpage, onde constam os horários de funcionamento, telefone, informações relevantes, além de ser um canal dinâmico para a comunicação remota entre estudantes e diretório.

Produções dos alunos
O corpo discente produz abundante material audiovisual, tendo um extenso arquivo de vídeo iniciado em 1985, além de publicações periódicas em disciplinas - Laboratório de Jornalismo, como as revistas Sextante e Três Por Quatro.

Além disso, os alunos produzem o programa cultural Caderno 2 veiculado na UNITV (Canal 15 da NET Porto Alegre)

A extinta revista Cappuccino produzida pelos alunos da disciplinas de Redação em Relações Públicas. Surgiu no segundo semestre de 2006 com a edição nº0 e teve a sua quarta e última edição publicada no segundo semestre de 2008. Prevendo a crise da revista e com o objetivo de continuar com o projeto, alunos do curso de Relações Públicas, incentivados por professores da faculdade (Pablo Alejandro Fabián e Michael Menta), criam o blog Ocappuccino.com.

Ligações externas 
Página oficial

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escolas de jornalismo